Ephesia steht für:

 das Stadtgebiet der antiken griechischen Stadt Ephesos
 einen Beinamen der griechischen Göttin Artemis, siehe Artemis Ephesia
 Ephesia (Fest), ein Fest zu Ehren der Artemis